Льивия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 12,84 км². Население — 1456 человек (на 2015 год).

Со времён пиренейского мира является эксклавом Испании, так как со всех сторон окружён территорией Франции — департаментом Пиренеи Восточные. Расстояние до границы с Испанией — 1,6 км, а до административного центра провинции — города Жироны — 153 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació general i història de Llívia. Inclou la Guerra dels stops
 Traducció de l'anterior
 Patrimoni històricartístic de Llívia

Населённые пункты Льейды
Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны
Эксклавы Испании
Анклавы